Baddo puede referirse a:

 Baddo (nombre), nombre personal de origen germánico.
 Baddo (obispo), obispo católico de Ilíberis.
 Baddo (Pakistán), localidad en la provincia pakistaní de Panyab.
 Baddo (reina), reina consorte de los visigodos por su condición de esposa de Recaredo I.